Кадосно — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

География 
Расположена в 6 км к западу от волостного центра, деревни Жижица и в 20 км к востоку от райцентра, пгт Кунья; в 0,9 км от побережья озера Кадосно. 

Деревня находится на пересечении железной дороги (Великие Луки — Кунья — Жижица) и местного значения автодороги Кунья — Груздово  — Плотично (Тверская область).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 51 житель.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района